My Sexy Little Sister ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Digital Sin. Regisseure der Filme ist Paul Woodcrest. Sie ist dem Genre Teen und Family Role Play zuzuordnen.

Seit 2016 sind 9 Folgen der Filmreihe  erschienen. Sie wurde 2021 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Ingénue Series Or Site ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 My Sexy Little Sister 1 (2016): Kylie Page, Bailey Brooke, Ramon Nomar, Ashley Adams, Xander Corvus, Chad White, Jenna Ivory, Karlo Karrera, Audrey Royal, Mia Vallis, Audrey Christie
 My Sexy Little Sister 2 (2017): Kristen Scott, Bailey Brooke, Xander Corvus, Moka Mora, Ella Nova, Anthony Rosano, Aubrey Sinclair, Ryan Ryder, Brad Knight
 My Sexy Little Sister 3 (2017): Kenzie Reeves, Haley Reed, James Deen, Xander Corvus, Cadey Mercury, Toni Ribas, Belle Knox, Ryan Ryder, Karissa Kane, Audrey Royal
 My Sexy Little Sister 4 (2018): Chloe Cherry, James Deen, Tyler Nixon, Carolina Sweets, Lucas Frost, Damon Dice, Kendra Lynn, Avery Stone
 My Sexy Little Sister 5 (2018): Eliza Ibarra, James Deen, Chad White, Michael Vegas, Danni Rivers, Damon Dice, Keilani Kita, Selena Stone
 My Sexy Little Sister 6 (2019): Arietta Adams, Brooklyn Gray, Maya Bijou, Lana Sharapova, Oliver Flynn, Nathan Bronson, Quinton James, Selena Stone
 My Sexy Little Sister 7 (2019): Gabbie Carter, James Deen, Kiara Cole, Ashley Red, Kiarra Kai, Mr. Pete, Zac Wild
 My Sexy Little Sister 8 (2020): Arietta Adams, Ellie Eilish, Codey Steele, Jake Adams, Sami White, Jenna Fireworks, Viva Athena, Zac Wild, Will Pounder
 My Sexy Little Sister 9 (2020): Alyx Star, Scarlit Scandal, Chad White, Nikole Nash, Van Wylde, Megan Marx, Will Pounder
 My Sexy Little Sister 10 (2021): Ramon Nomar, Aria Banks, Codey Steele, Serena Santos, Robby Echo, Alessia Luna, Jake Adams, Nikki Sweet

Auszeichnungen 
 2021: AVN Award - Best Ingénue Series Or Site

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film